Зачёт Кубка мира по биатлону 2016/2017 по индивидуальным гонкам.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Система начисления очков

Мужчины

Женщины

Примечание 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

Индивидуальный зачёт
2016 год в биатлоне
2017 год в биатлоне